Ghinionistul se poate referi la:
 Ghinionistul - film englez din 1961 
 Ghinionistul - film francez din 1972 
 Ghinionistul - film românesc din 1917